«Время, вперёд!» — стихотворная строка из пьесы Владимира Маяковского «Баня» (1929), давшая название ряду других произведений искусства:

 «Время, вперёд!» — роман-хроника Валентина Катаева (1932).
 «Время, вперёд!» — двухсерийная производственная драма Михаила Швейцера и Софии Милькиной, экранизация романа В. Катаева (СССР, 1965).
 «Время, вперёд!» — сюита Георгия Свиридова (1965 и 1977), первая часть которой написана для фильма Швейцера — Милькиной.
 «Вперёд, время!» — мультфильм Владимира Тарасова по мотивам творчества Маяковского (СССР, 1977).
 «Время, вперёд!» — российский фестиваль позитивного идейного искусства (проводится с 2019).